Strijkkwartet nr. 7 (Beethoven)
 Strijkkwartet nr. 7 (Dvořák)
 Strijkkwartet nr. 7 (Holmboe)
 Strijkkwartet nr. 7 (Norgard)
 Strijkkwartet nr. 7 (Sjostakovitsj)
 Strijkkwartet nr. 7 (Villa-Lobos)